Ricardo Andrade Quaresma Bernardo (Vila Nova de Famalicão, 26 september 1983) is een Portugees voetballer die bij voorkeur als rechtsbuiten speelt. Quaresma is vooral bekend met zijn spectaculaire trivela’s.

Hij verruilde Kasımpaşa in september 2020 transfervrij voor Vitória Guimarães, waar hij een contract voor twee seizoenen tekende met een optie voor een derde seizoen. Quaresma debuteerde in 2003 in het Portugees voetbalelftal. In 2018 beëindigde Quaresma zijn interlandloopbaan.

Clubcarrière

Jeugd en Sporting CP 
Quaresma speelde in de jeugd van Desportivo Domingos Sávio en Sporting CP. Met laatstgenoemde club debuteerde hij in 2001 in het profvoetbal. Samen met Cristiano Ronaldo en Mário Jardel vormde hij daar een aanvalstrio.

FC Barcelona 
Quaresma tekende in 2003 bij FC Barcelona. De club en de supporters zagen in Quaresma een nieuwe Luís Figo, maar hij kon niet aan die verwachting voldoen. Bovendien raakte Quaresma in conflict met toenmalig trainer Frank Rijkaard, onder meer over zijn positie. Quaresma vond dat hij te weinig speelde en als hij meedeed moest hij vooral als rechtervleugelaanvaller spelen. Zelf had hij liever een vrijere rol als schaduwspits. Daarnaast brak Quaresma in het duel tegen Espanyol een middenvoetsbeentje. Hierdoor liep hij deelname aan het EK in eigen land mis.

FC Porto 
In 2004 werd Quaresma als ruilobject betrokken in de overgang van Deco van FC Porto naar de Catalaanse club. Bij FC Porto kreeg Quaresma een vrijere rol, maar prijzen won hij in zijn eerste seizoen niet. Wel maakte Quaresma het enige doelpunt voor FC Porto in de wedstrijd om de UEFA Super Cup tegen Valencia (1–2).

Internazionale 
In mei 2009 werd Quaresma voor 28 miljoen euro verkocht aan Internazionale. Daar speelde hij zich net als bij FC Barcelona niet in de basis. Na een eerste seizoenshelft waarin hij niet aan de verwachtingen voldeed, werd hij verhuurd aan Chelsea.

Beşiktaş 
In juni 2010 werd Quaresma voor 7,3 miljoen euro verkocht aan Beşiktaş. Hij tekende voor drie jaar, waar hij het aan de stok kreeg met trainer Carlos Carvalhal en werd hierop door de club geschorst. Op 20 december 2012 werd zijn contract bij Beşiktaş ontbonden, na de club een schadevergoeding betaald te hebben van 1,48 miljoen euro wegens contractbreuk.

Al-Ahli 
Vlak hierna tekende Quaresma voor anderhalf jaar bij Al-Ahli uit Dubai.

FC Porto 
Op 1 januari 2014 keerde Quaresma terug naar FC Porto. Hiermee sloot hij het jaar af als de nummer drie van de Primeira Liga. Het seizoen erna eindigde hij met FC Porto als derde.

Beşiktaş 
Quaresma keerde in juli 2015 voor de tweede keer terug naar een voormalige club, deze keer Beşiktaş. Hier tekende hij een contract voor twee jaar.

Kasımpaşa 
In augustus 2019 vertrok Quaresma transfervrij naar Kasımpaşa, waar hij in juli 2020 vertrok.

Vitória Guimarães 
In september 2020 vertrok Quaresma voor twee seizoenen naar Vitória Guimarães.

Spelersstatistieken 

Bijgewerkt op 7 september 2020.

Interlandcarrière 
Onder leiding van bondscoach Luiz Felipe Scolari maakte Quaresma zijn debuut op dinsdag 10 juni 2003 in de vriendschappelijke thuiswedstrijd tegen Bolivia (4–0). Hij viel in dat duel na 45 minuten in voor Pedro Pauleta. In een vriendschappelijke wedstrijd tegen belgie in 2007 scoorde hij een van zijn mooiste trivela's. Quaresma nam met zijn vaderland deel aan de EK-eindronde 2012 in Polen en Oekraïne. Bij dat laatste toernooi werd de ploeg van bondscoach Paulo Bento in de halve finales na strafschoppen (2–4) uitgeschakeld door titelverdediger en buurland Spanje. In de reguliere speeltijd plus verlenging waren beide ploegen blijven steken op 0–0. Na het WK 2014 gemist te hebben nam bondscoach Fernando Santos Quaresma op 17 mei 2016 op in de Portugese selectie voor het EK 2016 in Frankrijk. Hij maakte in de achtste finale tegen Kroatië op 25 juni in de 117e minuut het enige doelpunt van de wedstrijd, waardoor Portugal zich plaatste voor de kwartfinale tegen Polen. Zijn landgenoten en hij versloegen daarna ook Polen, Wales en Frankrijk en wonnen zo voor het eerst in de geschiedenis van Portugal een groot landentoernooi. Quaresma nam in juni 2017 met Portugal deel aan de FIFA Confederations Cup 2017, waar de derde plaats werd bereikt. Portugal won in de troostfinale van Mexico (2–1 na verlenging).

Erelijst 

Portugees voetballer